Lokovica (Prevalje), een plaats in de Sloveense gemeente Prevalje
 Lokovica (Šoštanj), een plaats in de Sloveense gemeente Šoštanj